Голубо́вский (, , ) — русская, украинская, белорусская и польская фамилия; имеет женскую форму .
 Голубовский, Алексей Петрович (1908—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Голубовский, Василий Степанович (1891—1961) — советский военачальник, генерал-майор.
 Голубовский, Виктор Александрович (род. 1985) — российский спидвейный гонщик.
 Голубовский, Григорий Афанасьевич (1918—1984) — Герой Советского Союза.
 Голубовский, Денис (род. 1980) — белорусский футболист.
 Голубовский, Евгений Михайлович (род. 1936) — украинский журналист, культуролог. Вице-президент Всемирного клуба одесситов, редактор.
 Голубовский, Игорь Леонидович (род. 1960) — российский дипломат.
 Голубовский, Лазарь Борисович (1884?—1918) — член Бюро партии левых эсеров.
 Голубовский, Лев Григорьевич (1914—1974) — советский архитектор.
 Голубовский, Михаил Давидович (род. 1939) — советский и российский биолог, генетик.
 Голубовский, Пётр Васильевич (1857—1907) — российский историк. Принадлежал к Киевской школе историков Владимира Антоновича.
 Голубовский, Ян Валерьевич (род. 1976) — российский хоккеист.



Топоним 
 Голубовский — посёлок в Каргатском районе Новосибирской области, Россия
 Голубовский сельский совет

См. также 
 Голубов

Примечания